Població absoluta: 127.708.050.

Notes: ¹ dades de l'1 d'octubre del 2003

Referències 
 Oficina d'estadístiques

Vegeu també 
 Prefectures del Japó
 Llista de prefectures japoneses per àrea

Prefectures Japoneses Per Poblacio